Pyhäjoki kan syfta på:

Pyhäjoki – en kommun i landskapet Norra Österbotten i Finland
Pyhäjoki älv – en älv i Norra Österbotten i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Asikkala) – en å i kommunen Asikkala i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Birkala) – en å i kommunen Birkala i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Enontekis) – en å i kommunen Enontekis i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Lappland, lat 66,97, long 27,52) – en å i kommunen Kemijärvi i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Kuusamo) – en å i kommunen Kuusamo i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Lappland, lat 68,02, long 24,17) – en å i kommunen Muonio i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Salla) – en å i kommunen Salla i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Lappland, lat 67,21, long 28,49) – en å i kommunen Savukoski i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Suomussalmi) – en å i kommunen Suomussalmi i Finland
Pyhäjoki (vattendrag i Säkylä) – en å i kommunen Säkylä i Finland

Se även
 Slaget vid Pyhäjoki – ett slag 1808 mellan svenska och ryska styrkor